

8-й личный чемпионат Латвии 
 12 октября, 1980
  Рига, стадион «Бикерниеки»

1980